Honschaft Berg steht für:

 Honschaft Berg (Amt Steinbach), Honschaft des Amtes Steinbach auf heutigem Gemeindegebiet von Kürten
 Honschaft Berg, Alternativname der Honschaft Ketzberg, Honschaft des Amtes Solingen auf heutigem Stadtgebiet von Solingen